Марк Попович (Поповик; , ; род. 11 октября 1982, Стони-Крик, Канада) — канадский и хорватский хоккеист, защитник. С 2003 по 2010 год был игроком клубов «Анахайм Дакс» и «Атланта Трэшерз», выступающих в НХЛ.

Отец Марка по национальности хорват, мать – американка.

Карьера 
Свою карьеру Марк Попович начал в канадском юниорском клубе «Торонто Сент Майклс Мэйджорс», где выступал до 2002 года.

На драфте НХЛ 2001 года Попович был выбран под общим 35-м номером командой «Анахайм Дакс». В сезоне 2003—2004 годов сыграл только одну игру за эту команду в НХЛ, находясь всё это время в фарм-клубе «Анахайма» «Цинциннати Майти Дакс», выступающей в Американской хоккейной лиге. В 2005 году подписал контракт с «Атлантой Трэшерз», сыграв в общей сложности за них 43 игры, в которых отдал три результативных паса.

Сезон 2008/09 провел в Континентальной Хоккейной Лиге, играя за петербургский «СКА». 5 матчей подряд набирал очки, что было рекордом для защитников клуба СКА в чемпионатах России.

В сентябре 2009 года вернулся в США, подписав контракт с «Атлантой Трэшерз» сроком на один год. С 2010 по 2013 год играл в Швейцарской национальной лиге, выступая за команды «Лугано» и «Лангнау Тайгерс».

6 июня 2013 года подписал контракт с новичком КХЛ хорватским «Медвешчаком».

Завершил игровую карьеру 13 апреля 2017 года.

Статистика выступлений

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Хорватии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Клагенфурт»
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»